Mike Williams peut faire référence à :

Sports 
 Mike Williams (né en 1953), joueur de football américain, ayant joué comme cornerback.
 Mike Williams (1957-2013), joueur de football américain, ayant joué comme tight end.
 Mike Williams (né en 1959), joueur de football américain, ayant joué comme tight end.
 Mike Williams (né en 1966), joueur de football américian, ayant joué comme wide receiver.
 Mike Williams (né en 1980), joueur de football américain, ayant joué comme offensive tackle.
 Mike Williams (né en 1984), joueur de football américain, ayant joué comme wide receiver.
 Mike Williams (né en 1987), joueur de football américain, ayant joué comme wide receiver.
 Mike Williams (né en 1994), joueur de football américain, ayant joué comme wide receiver.

Musique 
 Mike Williams, chanteur du groupe américain de sludge metal Eyehategod.
 Mike Williams, chanteur du groupe américain de metalcore The Agony Scene.
 , disc jockey et producteur néerlandais.